Csiki Anna (1999. november 14. –) válogatott magyar labdarúgó, a BK Häcken játékosa. Hat évesen kezdett el futballozni a martonvásári Mustang SE csapatában. Tizenkét éves korában igazolta le az FTC, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, majd a Kóka KSK másodosztályban szereplő csapatához adták kölcsön. Feljutott az NBI-be a kókai csapattal, majd két és fél év után, kölcsönszerződésének lejárta után vissza került a Ferencvárosi TC-hez.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2005 és 2012 között a Mustang SE korosztályos csapatában kezdte a labdarúgást. 2012 óta a Ferencvárosi TC játékosa. 2015 tavaszán kölcsönben a Kóka KSK együttesében játszott egészen 2017 januárjáig, ekkor az FTC felnőtt csapatához került.

2020 júniusában a Ferencváros bejelentette, hogy Csiki a BK Häckenhez igazolt.

Első mérkőzésén a Kristianstads elleni bajnokin góllal mutatkozott be Göteborgban. A szezon végén bajnoki címet nyert a csapattal, tizenöt találkozón kapott szerepet az idény során.

A válogatottban 
2017-től 24 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és három gólt szerzett.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Magyar bajnok (1):
Ferencváros (1): 2018–19
 Magyar kupagyőztes (3):
Ferencváros (3): 2016–17, 2017–18, 2018–19
 Svéd bajnok (1):
BK Häcken (1): 2020

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 

1999-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros női labdarúgói
A BK Häcken női labdarúgói